Патруль Зула (англ. The Zula Patrol) — американский мультсериал, транслировавшийся на каналах PBS, Qubo и Smile of a Child TV. Версия мультсериала, адаптированная для сферических экранов, также демонстрируется в планетариях.

Сериал имеет образовательную направленность. Его герои путешествуют по космосу, знакомясь с устройством Солнечной системы и Галактики, основами метеорологии и другими научными идеями.

Список серий

Озвучивание 
 Кэм Кларк — Була, Мульто, Сатурн, Плутон, другие голоса
 Кёрт Келли — Трудер, Тести, Юпитер, другие голоса
 Нэнси Картрайт — Цета, Трэкси, другие голоса
 Б. Дж. Уорд — Виззи
 Ника Футтерман — Виг, Айрис Бладшот, Венера, Бикини, другие голоса
 Тресс Макнилл — Бикини, Делария, другие голоса
 Фрэнк Уэлкер — Горга, другие голоса
 Кэтрин Томпсон — Земля, Солнце, Чёрная Дыра, другие голоса
 Эбби Поллак — Кэти
 Джефф Беннетт
 Роб Полсен
 Томас Кенни
 Кит Фергюсон

Награды и номинации 
 2006, номинация на премию «Энни» за лучшую музыку в анимационном телефильме — Джефф Данна, за эпизод The Case of the Missing Rings («Случай с пропажей колец»).

Ссылки 
 
 qubo page
 Zula hits movie theaters for one-time showing (February 27, 2008) at KidScreen
 «Zula Patrol creator prioritized fun» Los Angeles Times May 10, 2009

Мультсериалы США 2005 года
Телесериалы США, завершённые в 2010 году
Программы телеканала NBC
Образовательные мультсериалы
Мультсериалы на английском языке